Filme hidrolítico, é um "manto" que cobre toda a superfície cutânea, tem pH ácido que oscila entre 4,2 e 5,6 que não deve ser alterado, pois tem uma acção bacterostática e fungistática.

Anatomia